Indian Wells Masters 2023 – Simplu masculin a avut loc în prima jumătate a lunii martie 2023. Nouăzeci și șase de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Indian Wells, California, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Douăsprezece  dintre ei își asigură participarea prin calificare. Taylor Fritz a fost campionul en-titre, dar a pierdut în sferturi de finală în fața lui Jannik Sinner.

Numărul 9 mondial, Rafael Nadal, s-a retras din turneu din cauza unei accidentări la piciorul stâng. Drept urmare, el a ieșit din top 10 în clasamentul ATP pentru prima dată de la debutul său în top 10 în anul 2005, punând capăt unei serii de 912 săptămâni.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Daniil Medvedev în finală, cu 6–3, 6–2, câștigând titlul de simplu masculin la Indian Wells Masters 2023. El nu a pierdut nici un set în drumul său spre cel de-al 3-lea titlu ATP 1000 și al 8-lea titlu ATP. Odată cu această victorie, a redevenit Nr. 1 mondial,  depășindu-l la puncte pe Novak Djokovic, care n-a putut participa la turneu, la fel ca în 2022, el neprimind permisiunea de a intra în SUA pentru că nu s-a vaccinat împotriva Covid-19. Alcaraz a pus capăt seriei de 19 victorii consecutive a lui Medvedev.

Capi de serie 
Toți capii de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023